Arctic Creek ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Arctic Creek (Nome), in Alaska
 Arctic Creek (North Slope), in Alaska
 Arctic Creek (Southeast Fairbanks), in Alaska
 Arctic Creek (Idaho), in Idaho
 Arctic Creek (Washington), in Washington